În raionul Svatove, regiunea Luhansk, Ucraina, există două sate cu numele Andriivka:
 Andriivka, comuna Rudivka;
 Andriivka, comuna Stelmahivka.